Graßhof ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Christoph von Graßhof (1702–1778), deutscher Rechtsgelehrter
 Karin Graßhof (* 1937), deutsche Juristin, Richterin des Bundesverfassungsgerichts
 Malte Graßhof (* 1970), deutscher Jurist und Richter